Mali Otok (Legrad), naselje u općini Legrad, Koprivničko-križevačka županija
 Mali otok (otok), hrvatski jadranski otok